Municipio de Ridgeway puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ridgeway (condado de Osage, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Osage.
 Municipio de Ridgeway (condado de Lenawee, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Lenawee.